

Astronomia
 3362 Khufu – asteroide near-Earth

Crittografia
 Khufu – cifrario a blocchi progettato da Ralph Merkle.

Storia
 Khufu – secondo sovrano della IV dinastia egizia più noto come Cheope.